Зигмунт Кендзерський (1839—1924) — архітектор та підприємець, що працював переважно у Львові.
 Ігнатій Кендзерський (1877—1968) — архітектор, урбаніст. Працював у Львові та Любліні.
 Міхал Кендзерський (* 1994) — польський баскетболіст.

Див. також 
 Кіндзерський
Польські прізвища